Takeaway oder Take Away steht für:

 Just Eat Takeaway, Unternehmen aus Amsterdam, Niederlande
 Takeaway (The-Chainsmokers-Lied), Lied des US-amerikanischen Produzenten- und DJ-Duos The Chainsmokers (2019)
 Take Away (2002), US-amerikanischer Spielfilm von Todd Verow (2002)
 Take Away (2003), australischer Spielfilm von Marc Gracie (2003)
 Take-away, Verkaufsstand oder Restaurant für den Verkauf von Mahlzeiten und Getränken zum Mitnehmen